«Glass Onion» (буквально , жарг. Монокль) — песня The Beatles из Белого альбома.

Содержание 
В тексте песни много аллюзий на другие композиции группы: «Strawberry Fields Forever», «I Am the Walrus», «Lady Madonna», «The Fool on the Hill», «Fixing a Hole», «There’s a Place», «I’m Looking Through You» и «Within You Without You». Кроме того, в ней упоминается ливерпульский приморский район .

Строчка «Морж — это был Пол» () — одновременно и отсылка к «I Am the Walrus», и сатирический намёк Леннона на Маккартни. Сам Леннон позже объяснял её значение следующим образом:

Я вставил эту строчку («Морж — это был Пол»), чтобы всех запутать ещё больше. С тем же успехом у меня могло придуматься «Этот фокстерьер — это Пол». Ну то есть это был просто поэтический приём. Дело в том, что я до упаду смеялся над тарарамом, который развели критики вокруг Пеппера — дескать, что будет, если прослушать его задом наперёд и встать при этом на голову, или что-то подобное.

В рамках масштабного переиздания Белого альбома в 2018 году к песне был выпущен официальный видеоклип.

Участники записи 
В записи песни принимали участие:
 Джон Леннон — вокал, акустическая гитара
 Пол Маккартни — бас-гитара, фортепьяно, блокфлейта
 Джордж Харрисон — гитара
 Ринго Старр — ударная установка, тамбурин
 Джордж Мартин — аранжировка
 Генри Дэтинер — скрипка
 Эрик Боуи — скрипка
 Норман Ледермэн — скрипка
 Рональд Томас — скрипка
 Джон Андервуд — альт
 Кийт Каммингс — альт
 Элдон Фокс — виолончель
 Реджинальд Килби — виолончель

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 
  

Песни The Beatles
Песни, написанные Ленноном-Маккартни
Песни 1968 года
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Метапрозаические песни